Отейса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья. Занимает площадь 48,02 км². Население — 933 человека (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 [www.gratisweb.com/oteiza/]
 Instituto de Estadística de Navarra
 Sistema de Información Territorial de Navarra 

Муниципалитеты Наварры